DeJesus ist der Familienname folgender Personen:

 Christian DeJesus, US-amerikanischer Schauspieler
 David DeJesus (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler